Waga musza mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 51 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 14 do 26 października w hali Arena México. Zwyciężył reprezentant Meksyku Ricardo Delgado.  Wystąpiło 25 bokserów z 25 państw.

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968